Ервін Шротт ( 1972) — уругвайський оперний співак
 Карл Шротт ( 1953) — австрійський саночник, олімпійський медаліст

Див. також 
 Шрот (значення)